Станислав Антонович Пилотович (; ) — советский, белорусский партийный и государственный деятель, дипломат.

Биография 
Родился в деревне Борок (ныне — ,  Минской области). В 1940 году окончил Бобруйскую фельдшерскую школу. В 1952 году окончил Барановичский учительский институт. В 1956 году окончил Минский государственный педагогический институт имени М.Горького (заочно).

В 1941 году избран секретарём районного комитета ЛКСМ БССР Гайновского района Брестской области.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в партизанском движении в Белорусской ССР. В 1942—1944 годах — боец партизанского отряда «Пламя» Минской области, секретарь Пуховичского, затем Червенского подпольных РК ЛКСМ Белоруссии.

Член КПСС с 1944 года. В 1944—1948 годах — секретарь Червенского райкома ЛКСМ БССР (Минская область). В 1946—1948 годах — секретарь Минского обкома, в 1948—1953 годах 1-й секретарь Барановичского обкома ЛКСМ Белоруссии. С 1953 года секретарь Новогрудского райкома Компартии Белоруссии, в 1958—1960 годах 2-й секретарь Гродненского обкома КПБ, в 1960—1962 годах заведующий отделом ЦК Компартии Белоруссии. С апреля 1962 года по декабрь 1965 года был 1-м секретарем Витебского обкома КПБ (в том числе с января 1963 года по 7 декабря 1964 года — сельским). В 1965—1971 года секретарь ЦК КПБ.

С 10 марта 1971 года по 17 мая 1978 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в ПНР. Верительные грамоты вручил 20 марта 1971 года.

С мая 1978 года по 1983 год — заместитель Председателя Совета Министров БССР. С 1983 года на пенсии.

Делегат XXIII и XXIV съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—8 созывов. Депутат Верховного Совета БССР (1959—1967 гг., 1978—1985 гг.).

Член ЦК КПБ (1960—1971 гг., 1981—1986 гг), ЦК КПСС (1971—1981 гг).

Умер 15 июня 1986 года.

Награды 
 2 ордена Ленина,
 2 ордена Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 медали.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/2026ea0a Биография на сайте az-libr.ru]
 Сводный электронный каталог системы корпоративной каталогизации

Выпускники Белорусского педагогического университета
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Члены ЦК КПСС
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Секретари ЦК КП Белоруссии
Первые секретари Витебского обкома КП Белоруссии
Вторые секретари Гродненского обкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Послы СССР в Польше
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании